Оњега () град је у Русији у Архангелској области.

Становништво

Географија

Клима

Референце

Спољашње везе 

Градови у Архангелској области
Википројект географија/Насеља у Русији